Simon Bolivar Buckner – amerykański generał konfederacki
 Simon Bolivar Buckner Jr. – generał amerykański z okresu II wojny światowej.